Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1976 je enaintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 15. februarjem 1976 v Innsbrucku, Avstrija, v desetih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1976
1976 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Innsbrucku